Tsheten Shabdrung (tib. tshe brten zhabs drung) ist der Name folgender Personen:
 Tsheten Shabdrung Jigme Rigpe Lodrö (1910–1985), tibetischer Geistlicher der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus

Tsheten Shabdrung bezeichnet:
 Tsheten Shabdrung Rinpoche, Titel eines Linienhalters der Gelug-Tradition des tibetischen Buddhismus